

Patronyme
 Emmanuel Jacomy (1960-), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Henry Jacomy (1888-1975), général français.